Поле памяти (мемориальный луг или мемориальный сад) – место поклонения, предназначенное для развеивания праха умершего человека.

Луг для развеивание праха обычно является частью кладбища, но в более широком смысле это может быть любой травянистый участок, выбранный скорбящими, чтобы попрощаться с умершим и для церемонии разбрасывания.

Чаще всего рассеивание осуществляется по желанию умершего, высказанному при жизни или изложенному в завещании. Особенно в прошлом развеивание применялась к лицам, для которых не было в интересах общества, чтобы материальная память или напоминание об их жизни оставались после их смерти ( могила ), например, военные преступники, см. Адольфа Эйхмана .

Альтернативой расселению на суше является развеивание в море.

Поле памяти 
Из-за проблем, вызванных рассеиванием праха на лугу, особенно погодными условиями, после Второй мировой войны в Чехословакии его начали засыпать под дерн, а затем и под эпитафическую плиту. Первый такой луг был создан в 1961 году возле церкви св. Гавела в Збраславе, а его автором был местный архитектор Гинек Свобода.  Кроме того, в парке были установлены статуи выдающихся чешских скульпторов из коллекций Национальной галереи в Праге  За этим последовали реализации на различных чешских кладбищах, таких как центральное кладбище в Брно (где в два этапа создавались как индивидуальные, так и семейные захоронения) или в Бероуне.

Обратная засыпка осуществляется путем разворачивания дерна, выкапывания ямы, засыпки золы и закрытия ее керамическим щитком  и дерном или мемориальной плитой.  Когда памятная плита сложена на место, в одно место может поместиться несколько начинок, поэтому место может быть использовано одной семьей.

Галерея

Примечания

Ссылки

внешние ссылки 

 Видеозапись церемонии развеивание праха в саду памяти на YouTube

Похоронные традиции
Страницы с непроверенными переводами